Голый — без покровов или одежды; см. «Нагота».

Голый (биол.) — отсутствие волос, пуха, щетинок, трихом или другого подобного покрытия.

Другие значения:
 Голый (приток Богучарки) — овраг и сезонный водоток в России, протекает в Кантемировском районе Воронежской области.
 Голый (приток Низёвы) — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Голый (фильм) — советский короткометражный фильм 1987 года.

 Голый, Игнат — запорожский казак, один из руководителей гайдамацкого движения в 1730—1740-х годах на Правобережной Украине.
 Голый, Томаш (род. 1991) — чешский футболист, вратарь.
 Голый, Эмил Вацлав (1885—1968) — чешский скрипач и музыкальный педагог.

См. также